Александр Семёнович Вайсберг или Вайссберг, также Вайсберг-Цыбульский () ( Краков, Австро-Венгерская империя —  Париж, Франция) — польско-австрийский физик еврейского происхождения, инженер, писатель, предприниматель. Член Коммунистической партии Австрии. В 1931—1937 годах работал в СССР, в Украинском физико-техническом институте. Был арестован по сфабрикованным обвинениям, почти 4 года находился в советских тюрьмах, после чего был выдан гестапо в 1940 году. Находился в нацистских концлагерях и гетто, откуда освобожден Красной армией в 1945 году. В дальнейшем эмигрировал в Великобританию, где написал несколько книг, в которых описал репрессии сталинского и нацистского режимов.

Биография

Ранние годы 
Родился в Кракове в семье богатого предпринимателя Самуила Вайсберга () и Марии Бланкштейн (). В 1906 году семья переехала в Вену, там Александр учился в школе и гимназии. В 1920 году поступил в Венский университет, параллельно учился в Высшей технической школе физике, математике и электротехнике. В 1926 году получил диплом инженера в области физической техники. Тогда же переехал в Берлин, где преподавал физику в Берлинской высшей технической школе, а также занимался научной работой под руководством .

Еще в гимназии Вайсберг интересовался политикой, с 1918 года принимал участие в социалистическом движении, позже поступил в Австрийскую социал-демократическую партию. В 1927 году он разошелся во взглядах с социалистами и вступил в Коммунистическую партию Австрии. Работая в Германии, он тоже вступил в коммунистическую партию (КПГ) и был завербован разведывательной службой КПГ под псевдонимом «Петер Варбек» (), но вскоре был отстранён от этой деятельности . Писатель и в то время ещё коммунист Артур Кёстлер, который дружил с Вайсбергом, описал его как хорошо подготовленного марксиста-диалектика, непримиримого в философских дискуссиях.

Работа в СССР 
В марте 1931 года Вайсберг по приглашению физика Ивана Обреимова приехал в СССР, чтобы возглавить исследовательскую группу в Украинском физико-техническом институте (УФТИ) в Харькове. Его назначили руководителем строительства опытной станции глубокого охлаждения (ОСГО) для экспериментов по физике сверхнизких температур. Также он приложил много усилий для поощрения других иностранных физиков (Мартин и Барбара Руэманн ()) к работе в УФТИ. Вместе с Александром в СССР поехала его подруга Эва Штрикер, с которой они вскоре поженились, но в 1934 расстались.

Во время строительства исследовательской станции проявил себя как умелый организатор, много раз был в командировке в Москве, где завел знакомства в Народном комиссариате тяжелой промышленности СССР и других учреждениях власти, в частности с Григорием Орджоникидзе, Георгием Пятаковым, Николаем Бухариным. Благодаря этому Вайсбергу удавалось быстро получать заказанные детали и аппаратуру для станции (ОСГО). Сыграл значительную роль в организации журнала Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion (). 

После назначения 1934 года нового директора УФТИ Семёна Абрамовича Давидовича Вайсберг вместе с Львом Ландау выступил против милитаризации и бюрократизации института, из-за чего Давидович жаловался на него в НКВД. На то время жалобы не привели к аресту Вайсберга. Однако уже в январе 1937 года его начали вызывать на допросы в НКВД. Следователь требовал от него признаться в создании подпольной контрреволюционной организации. Вайсберг отказывался, параллельно оставив пост руководителя строительства ОСГО и готовился покинуть СССР, поехав добровольцем на гражданскую войну в Испании. Однако 1 марта 1937 Вайсберг был арестован (т. н. «дело УФТИ»).

В тюрьмах СССР 
В совокупности Вайсберг провёл в тюрьмах СССР почти 4 года. Изначально он находился в следственном изоляторе Харьковского управления НКВД, в одиночной камере. Оттуда его перевели в харьковскую тюрьму Холодная гора, откуда его возили на допросы. В дальнейшем Вайсберга перевели в Лукьяновскую тюрьму в Киеве. Оттуда он был отправлен в Бутырскую тюрьму в Москве.

Благодаря хорошей памяти учёного и инженера Вайсберг запомнил малейшие детали своего пребывания в тюрьме. В своей книге много лет спустя после увольнения с СССР он воспроизвел фамилии следователей и арестантов, обстоятельства и временные рамки допросов, особенности тюремного быта, которые после открытия архивов в начале 1990-х годов полностью подтвердились.

Как вспоминал сам Вайсберг, худшим для него было признаться в измене идеалам коммунизма и в шпионаже в пользу фашизма, к чему его склоняли следователи НКВД. Он считал это потерей репутации в глазах европейских коммунистов. Поэтому он взял на себя «вину» лишь в участии в «троцкистском заговоре», поскольку европейские коммунистические организации позволяли наличие разных течений в коммунистическом движении.

Книги 
Вайсберг написал несколько книг о репрессиях сталинского и нацистского режимов. Первая книга вышла в 1951 году в издательстве «Саймон и Шустер» () в Нью-Йорке под названием «Обвиняемый» (). В том же году она вышла во Франкфурте-на-Майне в издательстве «Frankfurter Hefte» под названием «Ведьмин шабаш. Россия в горниле чисток» () и «Ведьмин шабаш. Полиция мыслей — Большая чистка» (). В 1952 году её переиздало лондонское издательство «Hamish Hamilton» под названием «Заговор молчания» (). Книга также была переиздана в Бразилии (1951), Югославии (1952), Норвегии (1952), Швеции (1952), Израиле (1953), Китае (1953), Индии (1953), Франции (1953), Испании (1954), Индонезии (1955), Турции (1956), Польше (1967), Японии (1972), Австрии (1993) и Украине (2010). Польский перевод 1990 года вышел с предисловием писателя Густава Херлинга-Грудзинского, также узника советской тюрьмы.

В 1956 году в Израиле в соавторстве с Йоэлем Брандом вышла вторая книга Вайсберга «Отчаянная миссия» ( | Bi-sheliḥut nidonim la-maṿet), на немецком «История Йоэля Бранда» (), посвященная истории евреев во время нацистских преследований. Главный герой книги — румынский еврей Йоэль Бранд, который пытался спасти венгерских евреев во время немецкой оккупации Венгрии 1944 года. В 1958 году книгу переиздало на английском языке «Адвокат мертвых. История Джоэла Брэнда» () издательство Андре Дойча (). Впоследствии книга была опубликована во многих странах мира на разных языках.

Примечания

Источники 
 
 «Weißberg-Cybulski, Alexander». In: Hermann Weber, Andreas Herbst: «Deutsche Kommunisten. Biographisches Хандбух 1918 bis 1945.» 2., überarb. und stark erw. Auflage. Karl Dietz Verlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-320-02130-6.
 Halina Nelken: Freiheit will ich noch erleben. Krakauer Tagebuch. Bleicher Verlag, Gerlingen 1996, ISBN 3-88350-732-6
 Robert Schediwy: Ein Jahrhundert der Illusionen: Ökonomie, Politik und Kultur im 20. Jahrhundert. Salzwasser, Bremen 2008, ISBN 3-86741-090-9.
 Weißberg-Cybulski, Alexander. In: Hermann Weber, Andreas Herbst: Deutsche Kommunisten. Biographisches Handbuch 1918 bis 1945. 2., überarb. und stark erw. Auflage. Karl Dietz Verlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-320-02130-6.
 Wielka Czystka tłum. Adam Ciołkosz, wstęp: Gustaw Herling-Grudziński, Warszawa 1990, .

Физики Австрии
Физики Польши
Писатели Австрии
Писатели Польши
Члены Социал-демократической партии Австрии
Коммунисты Австрии
Заключённые гетто
Репрессированные в СССР